
Termin EPP ima više značenja.

 Ekonomsko propagandni program (EPP) je televizijska reklama.
 -{EPP}- () je relativno blag oblik porfirije.